Le troisième tome de la série Le Génie des alpages, bande dessinée réalisée par F'murr (dessin et scénario), est intitulé Barre-toi de mon herbe ; les planches sont publiées au cours des années 1976/1977 dans la revue Pilote et éditées en album en 1977 par Dargaud.

Personnages principaux 
Voir :
 Liste des noms de brebis dans Le Génie des alpages
 Liste des personnages secondaires dans Le Génie des alpages

Les différentes histoires 
 La première double page ne comporte qu'une seule image, montrant les brebis qui jouent à la bataille navale... pour de vrai. À noter la présence du morse Marconi, déjà vu dans l'album précédent.
 Alors que la brebis zinzin ronge un os en forme de croix, ce qui attire l'attention de Romuald le bélier, du chien, du berger et de la brebis Bernadette (et l'incrédulité du mouton Einstein et de la brebis Leprince Ringuette), deux aigles attaquent et enlèvent une bonne partie du troupeau.
 Le berger vient d'acquérir une nouvelle veste. Pendant que la brebis Asdrofule parade avec l'ancienne veste du berger, Romuald le bélier expose au chien une théorie comportementale intitulée "principe de Linus".
 Le chien et Kattarsis font une conférence hautement philosophique devant une dizaine de brebis. Arrive un sphinx femelle qui les défie de répondre à ses énigmes afin de sauver leur vie.
 Le berger cherche sa pipe dans la nuit de l'alpage et perd d'autres objets, ce faisant. Le chien tente de l'aider.
 Le berger essaie de pêcher à la main dans un torrent des alpages, sous l'œil étonné du chien et d'une brebis noire.
 La brebis Cromwelle a un corbeau sur le dos qui sifflote le début de "La Paimpolaise". La brebis Rouflaquette essaie de la prévenir.
 Un aviateur suisse survole un lac, mais la géographie des lieux semble modifiée. Il trouve le berger, le chien et le troupeau, groupés sur une petite île au milieu de l'eau.
 Petite histoire en une seule page plus une vignette, faisant suite à la précédente. Le berger se réveille dans un tas de neige tellement épais qu'on ne distingue même plus le ciel.
 Assis au pied d'un arbre, de nuit, le chien discute avec un hibou et philosophe sur sa condition de chien "savant". 
 Le chien a une épine dans le pied, ce qui le gène pour faire son métier de chien de berger. Devant l'insistance de son maître, il appelle à l'aide la brebis zinzin (ici appelée "Médor").
 Devant une assistance formée d'une vingtaine de brebis, d'un rapace et d'un serpent, Romuald arbitre un grand concours de "scépulture" (en fait de sculpture). Les quatre participants sont le renard zinzin, le chien, le chien du père Balard (déjà vu dans l'album précédent) et Berthold le Saint-Bernard.
 Histoire qui se déroule en deux plans : au premier plan, un serpent mord sa queue, qui dépasse inopinément des hautes herbes. Loin au deuxième plan, les brebis et Romuald le bélier se chamaillent.
 Des extraterrestres en soucoupe volante atterrissent sur l'alpage. Sont présents quelques brebis et un serpent.
 Ficelle (une brebis noire) et deux autres brebis jouent au poker, mais les deux brebis blanches trichent. Excédée, Ficelle demande au berger de changer d'alpage.
 Un vent de mégalomanie souffle sur le troupeau, atteignant en premier Romuald le bélier.
 Quatre vignettes en bas d'une page blanche, montrant une vache qui broute près d'un ruisseau, introduisent l'histoire suivante qui comporte trois pages organisées chacune en 4 longues vignettes verticales. Cette mise en page particulière permet à F'murr de mettre en scène trois histoires parallèles, différentes selon les plans. Au premier plan, un couple de lapins essaie de se retrouver dans les hautes herbes. En plan moyen, le troupeau traverse un torrent près duquel broute une vache, au grand effroi de la brebis Dégonflette. En arrière-plan, un rapace volant à flanc de montagne a des soucis de navigation.
 Le berger, déjà agressé par le chien dans une histoire précédente, se fait attaquer par trois brebis en embuscade. Excédé, il s'en va et passe la main à un jeune berger qui deviendra un des personnages principaux de la série, Athanase Percevalve.

D'autres histoires figurent dans des éditions ultérieures :
 Romuald déprime.
 Un renard prenant les brebis pour des poules souhaite les attaquer mais ces dernières lui demandent de faire moins de bruit pour ne pas éveiller l'attention d'Athanase.
 Le chien fait un rêve terrifiant.
 Deux brebis se disputent.

Éditions 
 F'murr, Barre-toi de mon herbe, 1977, Dargaud Editeur,

Annexes

Documentation 
 .

Bande dessinée franco-belge
Album de bande dessinée sorti en 1977
Le Génie des alpages
Fauve d'or : prix du meilleur album